Paul Kellerman – postać fikcyjna; jeden z bohaterów serialu Skazany na śmierć. Jego rolę gra Paul Adelstein.

Charakterystyka postaci 
Paul z wyróżnieniem ukończył studia w West Point. Dostał propozycję pracy w wywiadzie. Zaczął pracować w ochronie pani wiceprezydent, w której, jak się okazuje się podkochiwał. Oficjalnie nie jest pracownikiem rządowym. Używa innego imienia i nazwiska (Owen Kravecki) oraz twierdzi, że pracuje jako przedstawiciel handlowy (sprzedawca mięsa pakowanego).

Postać Kellermana ewoluuje. W pierwszej serii jest on przedstawiony jako wyrachowany, pozbawiony uczuć i emocji morderca. Eliminujący po kolei wszystkie niewygodne osoby, nie mając przy tym żadnych wyrzutów sumienia.

Mimo zbrodni, których się dopuszcza, wierzy, iż czyni dobrze – gdyż działa na rzecz swojego kraju.

Na początku drugiej serii, postać Kellermana nie zmienia się – dalej jest on bezwzględnym mordercą wykonującym powierzone mu zadania.

Dopiero po zorientowaniu się, iż Secret Service zamierza się go pozbyć – postanawia przejść na stronę braci. Potem próbuje zabić panią prezydent. Wówczas widzowie poznają również ludzką twarz tej postaci. Okazuje się, iż ma on siostrę, którą bardzo kocha. Dręczony wyrzutami sumienia postanawia popełnić samobójstwo – jednak zacina mu się pistolet.

Za namową siostry, która poleciła mu rozpocząć wszystko od początku postanawia oczyścić Burrowsa z zarzutu zabicia Terrence’a Steadmana, w tym celu zeznaje w sądzie o wszystkich kulisach tej sprawy.

Sezon 1 
Agent Kellerman wrobił Lincolna Burrowsa w zabójstwo Terrence’a Steadmana.

Na początku sezonu agent Kellerman wraz ze swoim partnerem Danielem, próbuje zapobiec jakimkolwiek komplikacjom w wykonaniu wyroku śmierci na Lincolnie Burrowsie. W tym celu doprowadza do zabicia biskupa mogącego nakłonić odpowiednie władzy do ułaskawienia Burrowsa (w filmie pokazana jest tylko śmierć biskupa – nie jest ukazany zabójca). Zabija również potencjalnego świadka obrony – Leticie. Stara się również kontrolować poczynania obrońców Burrowsa – Veroniki Donovan i jej partnera Nicka Savrina. Usiłuje również doprowadzić do przeniesienia Michaela do innego więzienia. Wszystkie polecenia otrzymuje od wiceprezydent Reynolds.

Wrabia w podwójne morderstwo syna Lincolna – L.J.-a. Dając do zrozumienia Lincolnowi, że albo on zginie na krześle albo jego syn. Doprowadza do śmierci agenta Quinna (który był wcześniej jego nadzorcą).

Kellerman zostaje namierzony przez L.J.-a i postrzelony w szyję. Policji, która zjawia się na miejscu i łapie na gorącym uczynku chłopaka, tłumaczy iż jest sprzedawcą mięsa i nazywa się Owen Kravecki.

Gdy Kellerman dowiaduje się, iż agent Daniel zamierza donieść o zbrodniach Kellermana – zabija go.

Paul Kellerman usiłuje również osobiście zabić Lincolna Burrowsa, gdy ten jedzie na spotkanie z synem do innego więzienia. W tym celu dusi go rękawiczką. Zabójstwo uniemożliwia ojciec Burrowsa, który ratuje go z opresji – uderzając Kellermana w głowę gaśnicą.

Sezon 2 
Paul Kellerman nadal stoi po stronie pani prezydent. Ma za zadanie wydobyć od Sary Tancredi „coś” co ponoć przekazał jej ojciec. W tym celu udaje uzależnionego Lance’a i przychodzi na spotkania grupy AA, w których uczestniczy Sara. Próbuje się zaprzyjaźnić z panią doktor. Ojciec Sary przypadkowo poznaje jego prawdziwą tożsamość i informuje o tym córkę.

Zdemaskowany Paul porywa Sarę i ją torturuje po to by powiedziała mu, co zostawił jej ojciec przed śmiercią. Później próbuje ją utopić w wannie – lecz dziewczynie udaje się uciec. Chwilę po tym, Paul w rozmowie z przełożonym mówi, iż właśnie zabił dziewczynę i ją zakopuje, Kim zaś żąda przesłania mu zdjęcia martwej Sary.

Przełożeni Paula orientują, iż nie może on wykonać powierzonych mu zadań. Kim zleca Mahone’owi zabicie Kellermana.

Kellerman orientuje się, iż Secret Service zdecydował go usunąć i przechodzi na stronę braci, pomagając im zdobyć nagranie będące dowodem niewinności Lincolna oraz obciążające panią prezydent. Sara nie może mu jednak wybaczyć tego, iż próbował ją zabić i w momencie gdy razem z braćmi ucieka przed Kimem w Chicago – zostawia Kellermana (zamykając drzwi w odjeżdżającym samochodzie).

Paul postanawia zabić panią prezydent, w tym celu kupuje broń (sprzedawcę zabija) i spotyka się z siostrą, mówiąc jej, iż stał się złym człowiekiem. Próbuje zabić panią prezydent, lecz ta zostaje zabrana z wiecu po tym jak Michael wręcza jej kartkę z informacją o tym, iż ma kompromitującą ją kasetę.

Po nieudanej próbie wyeliminowania pani prezydent – Paul Kellerman próbuje popełnić samobójstwo. Jednak zacina mu się pistolet. Po rozmowie z siostrą postanawia naprawić zło, które wyrządził. Decyduje się pomóc Sarze zeznając w jej procesie. Jego zeznania prowadzą do uniewinnienia Lincolna. W finałowym odcinku drugiego sezonu, furgon wiozący Kellermana z sądu do zakładu karnego zostaje napadnięty przez zamaskowanych i uzbrojonych najemników. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że to właśnie on ich wynajął, gdyż nie ukazano sceny śmierci.

Dalsze losy 
Scenarzystka i współproducentka serialu Karyn Usher zapytana o dalsze losy tej postaci odpowiedziała: „...this is Prison Break, and I wouldn't be surprised if Kellerman appeared again” (To jest Prison Break i nie będę zaskoczona jeżeli Kellerman pojawi się znowu).

Również w wywiadzie udzielonym serwisowi TVGuide.com aktor oznajmia, że niekoniecznie został uśmiercony, ponieważ nic na to nie wskazuje. Paul Adelstein powiedział: „There's a cliff-hanger to Kellerman's story line in the finale, and I think there will be some passionate discussion about exactly what happened. It's not really ambiguous, but it's still open to various interpretations” (To cliffhanger historii Kellermana. Myślę, że będzie wiele pasjonujących dyskusji o tym, co się stało [w ostatniej scenie z udziałem Kellermana]. To nie jest bardzo dwuznaczne, ale może być różnie interpretowane)”. Oficjalna lista osób (znajduje się na krążku DVD jako materiał dodatkowy), które poniosły śmierć podczas trwania sezonu drugiego, nie zawiera nazwiska Kellerman.

Paul Kellerman pojawia się w finałowej części 4 i zarazem ostatniego sezonu. Przyczynia się do ułaskawienia wszystkich bohaterów (poza T-Bagiem), przekazując Scyllę człowiekowi z ONZ. Ponadto zostaje kongresmenem Stanów Zjednoczonych.

Linki zewnętrzne 
 

Fikcyjni płatni mordercy
Fikcyjni żołnierze
Postacie z serialu Skazany na śmierć